Литва принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере (Норвегия) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 6 спортсменов, из которых 3 женщины.

Состав сборной 

  Биатлон

 Гинтарас Ясинскас

 Казимира Стролене 

  Лыжные гонки

 Ричардас Панавас

 Вида Венцене

  Фигурное катание

 Повилас Ванагас

 Маргарита Дробязко

Результаты соревнований

Биатлон 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спорт в Литве в 1994 году